JC kan syfta på:

 JC – en klädkedja
 JC Denton – en karaktär från spelen Deus Ex och Deus Ex: Invisible War.
 JC Midge – en byggsatsbil
 JC-virus – ett DNA-virus
 JC – symbol för Jamtelands Cawallericompagnie, se Jämtlands kavallerikompani
 Roda JC – en nederländsk fotbollsklubb
 JC Chasez (1976–), en amerikansk sångare, låtskrivare, underhållare, musikproducent och skådespelare